Удостоверение:

 Удостоверение — документ, который удостоверяет личность владельца и даёт его владельцу некоторые права и обязанности.
 «Удостоверение» — художественный фильм режиссёра Филипа Дэвиса.